Насьональ 1 1972/1973 () — 9-й сезон чемпионата Алжира по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1972/73 на сайте rsssf.com 

1972/1973
Алжир
Алжир
Спорт в Алжире в 1972 году
1973 год в Алжире